Pale Moon peut désigner :
 Pale Moon, un navigateur web dérivé de Firefox
 Pale Moon, un film japonais sorti en 2014
 , une chanson de Frederic Knight Logan